La línea 2A es una línea de transporte suburbano del área metropolitana de Montevideo, une la Estación Baltasar Brum en Montevideo con la ciudad de Santa Lucía en Canelones.
Integra el Sistema de Transporte Metropolitano y es operada por la empresa COPSA. Si bien posee los mismos destinos que la línea 2K (de CITA) sus rutas son diferentes.

Recorridos hacia Santa Lucía (por Empalme)

Ida 
 Terminal Baltasar Brum
 Galicia
 República
 Cerro Largo
 Av. Daniel Fernández Crespo
 Circ. Palacio Legislativo
 Av. Agraciada
 San Quintín
 Av. Gral. Eugenio Garzón
 Cno. Carmelo Colman
 TERMINAL COLÓN
 Cno. Carmelo Colman
 Ruta César Mayo Gutiérrez
 Av. José Batlle y Ordóñez
 José Artigas
 Av. Enrique Pouey
 Ruta 5 vieja
 Gral. Artigas
 Ruta Nal. 5
 Gutiérrez Ruiz
 Zelmar Michelini
 M. Álamo de Suárez
 Treinta Y Tres
 Dr. Cristóbal Cendan
 José Batlle Y Ordóñez
 Ruta 62
 Ruta 81
 Diego Lamas
 Dr. Antonio Legnani
 Batlle
 Rivera, terminal.

Regreso 
 Rivera
 Diego Lamas
 Ruta 81
 Ruta 62
 José Batlle Y Ordóñez
 M. Álamo de Suárez
 Zelmar Michelini
 Gutiérrez Ruiz
 Ruta Nal. 5
 Gral. Artigas
 Ruta 5 vieja
 Av. Enrique Pouey
 José Artigas
 Av. José Batlle Y Ordóñez
 Ruta César Mayo Gutiérrez
 Cno. Carmelo Colman
 TERMINAL COLÓN
 Cno. Carmelo Colman
 Av. Gral. Eugenio Garzón
 José Mármol
 José Llupes
 Av. Agraciada
 Circ. Palacio Legislativo
 Magallanes
 Galicia
 República
 Av. Uruguay
 Ciudadela
 Paysandú
 Andes
 Terminal Baltasar Brum

Recorridos hacia Santa Lucía (por Margat)

Ida 
 Ruta anterior (desde Montevideo)
 José Batlle Y Ordóñez
 Héctor Miranda
 Wilson Ferreira 
 Ruta 11
 Dr. Antonio Legnani
 Rivera
 Dr. Mateo Legnani

Regreso 
 Rivera
 Diego Lamas
 Ruta 11
 Wilson Ferreira
 Ma. Stagnero de Munar
 Baltasar Brum
 Julio Brunerau
 José Batlle Y Ordóñez
 M. Álamo de Suárez, continuando por ruta anterior hacia Montevideo.

Recorridos hacia Santa Lucía (por Represa)

Ida 
 Ruta anterior (desde Montevideo)
 José Batlle Y Ordóñez
 Ruta 5
 Cno. Los Francos (Ruta 5 Vieja)
 Ruta 81
 Diego Lamas
 Dr. Antonio Legnani
 Batlle, hasta Rivera.

Regreso 
 Rivera
 Diego Lamas
 Ruta 81
 Cno. Los Francos (Ruta 5 Vieja)
 Ruta 5
 José Batlle Y Ordóñez
 M. Álamo de Suárez, continuando por ruta anterior hacia Montevideo.

Barrios servidos 

El 2A (por Empalme) recorre los siguientes puntos de Montevideo y Canelones: Centro, Cordón Norte, Aguada, Arroyo Seco, Bella Vista, Prado, Capurro, Paso Molino, Belvedere, Sayago, Colón, Colón Norte, Abayubá, La Paz, Las Piedras, El Dorado, 18 de Mayo, San Francisco Chico, Progreso, Eliseo Argentino, San Pedro, Villa Felicidad, Villa Instituto Adventista, Barrio Remanso, Joanicó, Ruta 5, Ciudad de Canelones, Paso Espinosa, Paso Francos, Ruta 62, Ruta 81, Santa Lucía.

El 2A (por Margat) recorre los siguientes puntos de Montevideo y Canelones: Centro, Cordón Norte, Aguada, Arroyo Seco, Bella Vista, Prado, Capurro, Paso Molino, Belvedere, Sayago, Colón, Colón Norte, Abayubá, La Paz, Las Piedras, El Dorado, 18 de Mayo, San Francisco Chico, Progreso, Eliseo Argentino, San Pedro, Villa Felicidad, Villa Instituto Adventista, Barrio Remanso, Joanicó, Ruta 5, Ciudad de Canelones, Ruta 11, Margat, Santa Lucía.

El 2A (por Represa) recorre los siguientes puntos de Montevideo y Canelones: Centro, Cordón Norte, Aguada, Arroyo Seco, Bella Vista, Prado, Capurro, Paso Molino, Belvedere, Sayago, Colón, Colón Norte, Abayubá, La Paz, Las Piedras, El Dorado, 18 de Mayo, San Francisco Chico, Progreso, Eliseo Argentino, San Pedro, Villa Felicidad, Villa Instituto Adventista, Barrio Remanso, Joanicó, Ruta 5, Ciudad de Canelones, Paso Espinosa, Represa de Canelón Grande, Paso de los Francos, Paso Pache, Ruta 81, Santa Lucía.

Referencias 

Líneas de ómnibus suburbanas de Montevideo
Santa Lucía (Canelones)